Куян-Тау ( — «заячья гора» с башкирского) — топонимы в Башкирии

 Куян-Тау — посёлок, сейчас село Куянтаево
 Куян-Тау (гора) — в Белорецком районе